Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1948 var en del av det olympiska skridskoprogrammet. Tävlingen hölls den 2 februari 1948.

Fyrtiofem deltagare från fjorton nationer deltog i tävlingen.

Medaljörer

Rekord 
Dessa rekorden (i minuter) gällde inför spelen.

(*) Rekordet blev noterad på höghöjdsbana (mer än 1 000 meter över havet) och på naturis.

Alla tre medaljörerna åkte snabbare än gällande olympiskt rekord. Sverre Farstad satte det nya olympiska rekordet med 2:17,6

Resultat 

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1948